

Pessoas
Carlos Chiacchio — jornalista, médico e escritor brasileiro.
Matías Chiacchio — ex-futebolista argentino.
Umberto Chiacchio — empresário e político italiano.

Desambiguações de sobrenomes